Jack Wilson (baseball, 1977), (1977-) joueur américain de baseball 
Jack Wilson (baseball, 1912), (1912-1995), joueur américain de baseball
 Jack Wilson (boxe anglaise) (1918-1956), boxeur américain
 Jackie Wilson (boxe anglaise) (1909–1966), boxeur américain
 Jack Wilson (cricket) (1921-1985), joueur australien de criclet
 Jack Wilson (aviron) (1915-1995, rameur d'aviron britannique
 Jack Wilson (pianiste de jazz) (1936-2007), pianiste américain de jazz
 Jack Wilson (pianiste) (1907-2006), pianiste britannique
 Jack Wilson (football), joueur britannique de football
 Jackie Wilson (1934-1984), chanteur américain
 Jack Wilson (football américain) (1917-2001), joueur américain de football américain